Александр Калистратович Макаров — ректор Иркутского государственного медицинского института (1985—1990), доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Родился в 1937 году в городе Куйбышев.

В 1968 году окончил Казахский медицинский институт (г. Алма-Ата).

С 1966 Макаров работал ассистентом и доцентом кафедры анатомии человека Горьковского медицинского института.

В 1979 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Изменчивость соединительнотканного комплекса почки».

В 1985 году назначен ректором Иркутского государственного медицинского института.

С 1986 — зав. кафедрой анатомии человека Иркутского государственного медицинского института.

С 1990 был профессором Ставропольского медицинского института.

Скончался в 1998 году в Ставрополе.

Ссылки 
 Макаров, Александр Калистратович
 Они были первыми

Доктора медицинских наук
Выпускники Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Преподаватели Приволжского медицинского университета‎
Преподаватели Иркутского медицинского университета
Преподаватели Ставропольского медицинского университета
Ректоры вузов России